Аминдеон — греческий топоним. Может означать:

 Аминдеон — город.
 Аминдеон (дим) — община.
  — железнодорожная станция на линии Салоники — Битола.
  — тепловая электростанция.